Тоні Шапрон (;  23 квітня 1972, Флер, Франція) — французький футбольний арбітр. Арбітр ФІФА з 2007 до 2018.

Кар'єра 
Суддею почав працювати 1996 року. З 2006 по 2018 судив матчі Ліги 1. З 2007 по 2018 собслуговував матчі Кубка УЄФА та матчі між національними збірними зони УЄФА. У 2010 — 2013 судив матчі Ліги чемпіонів УЄФА.

У 2016—2017 обслуговував відбіркові матчі чемпіонату світу 2018.

Завершив кар'єру в січні 2018 після скандалу в матчі Ліги 1 між «Нантом» та «Парі Сен-Жермен». На 90+1 хвилині захисник господарів Дієго Карлос випадково зачепив ногу Шапрона, внаслідок чого арбітр упав на газон. Після цього Шапрон ударив гравця ногою та, підвівшись, вилучив його з поля, показавши другу жовту картку. Дії арбітра були піддані критиці гравцями, тренерами та вболівальниками та призвели до його дискваліфікації федерацією на півроку. З огляду на вік, це означало завершення суддівської кар'єри.

Статистика

Примітки

Посилання 
 Профіль на worldreferee  
 Профіль на footballzz 
 Статистика на footballdatabase  
 Тоні Шапрон на eu-football  
 Тоні Шапрон на scoreshelf  

  
Французькі футбольні арбітри
Уродженці департаменту Орн